Erik Turesson (Bielke) kan syfta på:

 Erik Turesson den yngre (Bielke) död 1511, riksråd
 Erik Turesson den äldre (Bielke), död omkring 1328, riksråd och diplomat
 Erik Turesson (Bielke) (död 1450), godsägare i Småland
 Erik Turesson Bielke (1564–1599), kammarjunkare